Maisons (französisch für Häuser) ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Maisons (Aude) im Département Aude
Maisons (Calvados) im Département Calvados
Maisons (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
Maisons-Alfort im Département Val-de-Marne
Maisons-du-Bois-Lièvremont im Département Doubs
Maisons-en-Champagne im Département Marne
Maisons-Laffitte im Département Yvelines
Maisons-lès-Chaource im Département Aube
Maisons-lès-Soulaines im Département Aube
Saint-Mars-Vieux-Maisons im Département Seine-et-Marne

Siehe auch:
Maison